Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд — международный турнир национальных смешанных сборных, составленных из двух мужчин и двух женщин, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится осенью ежегодно начиная с 2015 года.

Впервые турнир был проведён в городе Берн (Швейцария) в 2015 году.

Согласно решению Всемирной федерации кёрлинга, принятому на Генеральной ассамблее ВФК в 2014, начиная с сезона 2015/2016 этот турнир заменяет чемпионат Европы среди смешанных команд.

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах 

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты и статистика

Соревнования по кёрлингу
 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2015 года